Mühlhaldengraben ist ein Gewässername:

 Mühlhaldengraben (Lauchert), rechter Zufluss der Lauchert am Beginn des Bittelschießer Täles bei Hornstein, Gemeinde Bingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Mühlhaldengraben (Sendener Bach), linker Teilungslauf des Sendener Bachs nach Hauerz, Stadt Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg